099  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lahti, in Finlandia
 099  – prefisso telefonico del distretto di Taranto